Río Acobamba bezeichnet mehrere Flüsse in Peru, darunter:

 Río Acobamba (Río San Fernando), rechter Quellfluss des Río San Fernando in der Region Junín
 Mittellauf des Río Matibamba in der Provinz Tayacaja der Region Huancavelica